Камора может означать:
 Камора — полость в артиллерийском орудии, барабане или снаряде. Накладка на стволе автомата для отвода газов для автоматического выбрасывания гильзы и подачи патрона.
 Камора — надстрочный диакритический знак в церковнославянской письменности для обозначения множественного числа.
 Камора (род. 1986) — португальский и румынский футболист.
 Камора — комната, чулан.

Топоним 
 Камора — деревня в Белоруссии.
 Камора — река в России.

См. также 
 Каморра